Циста може бити:

 Циста (медицина), аномалија на појединим деловима тела.
 Циста (биологија), заштитни зид појединих протиста, бактерија и бескимењака.
 Циста (археологија), археолошки предмет.

У исто време, Циста је назив за неколико топонима у северној Далмацији, а потичу од икавског облика речи "цеста" (пут):

 Циста Велика, насељено место у саставу општине Циста Прово, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска;
 Циста Грива, бивше насељено место у саставу општине Циста Прово, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска;
 Циста Прово, насељено место и општина у Сплитско-далматинској жупанији, Република Хрватска;